«Выход дракона» — кинофильм 1973 года с Брюсом Ли в главной роли.
 «Выход Дракона» — трибьют-альбом 2009 года, посвящённый памяти музыканта Рикошета.
 «Выход толстого дракона» — комедийный боевик 1978 года.